Герб ЗАТО Циолковский — официальный символ ЗАТО Циолковский Амурской области Российской Федерации. Герб утверждён решением Думы ЗАТО Циолковский 31 октября 2019 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 12731. Действующий герб является первым официальным гербом Циолковского (ранее — Углегорск).

Описание и обоснование символики 
Геральдическое описание герба (блазон):

Обоснование символики:

Три серебряных наконечника стрел с червлёными пламенами вместо втулок символизируют градообразующую отрасль ЗАТО Циолковский — космонавтику, а также три этапа развития города: период, когда здесь была дислоцирована ракетная дивизия, период космодрома «Свободный» и период космодрома «Восточный». Кроме того, расположение трёх одинаковых элементов в пояс характерно для геральдики Амурской области и символизирует принадлежность ЗАТО Циолковский к Амурской области.

Серебряный земной шар с условной лазоревой сеткой координат символизирует, что в ЗАТО Циолковский расположена космическая инфраструктура, посредством которой осваивается и исследуется космическое пространство.

Лазоревое поле символизирует небо, в которое отправляются летательные аппараты с космодрома.

Зелёная, окаймлённая золотом оконечность указывает на закрытый, военный статус города и символизирует воинские знаки различия.

Муниципальная корона установленного образца (золотая башенная о пяти зубцах) говорит о статусе ЗАТО Циолковский как городского округа.

Червлень — символ храбрости, мужества, решительности.

Зелень — символ надежды, изобилия.

Золото — символ богатства, справедливости, великодушия.

Серебро — символ благородства, откровенности.

Разработка герба 

Работа над гербом и другими символами Циолковского была начата в декабре 2018 года. В августе 2019 года проект герба был одобрен Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации. В декабре 2019 года герб ЗАТО Циолковский был внесён в Государственный геральдический регистр под № 12731. Прежде официального герба у города не существовало.

В нескольких проектах, рассматривавшихся при разработке герба Циолковского, присутствовало изображение космической ракеты, однако Геральдический совет при Президенте Российской Федерации не допускает использование в муниципальных гербах современных сложных технических устройств. Поэтому создатели герба решили заменить ракету на похожие на неё элементы — наконечники стрел с пламенами вместо втулок. Такой приём встречается в российской «космической» символике. Так, наконечник стрелы присутствует в гербе города Мирного Архангельской области, рядом с которым расположен космодром «Плесецк». Стрелка изображена также на логотипе Роскосмоса.

См. также 
 Герб Амурской области
 Гербы районов Амурской области

Примечания

Ссылки 
 Герб города Циолковский — Геральдика.ру 
 Циолковский теперь с гербом — Интервью с соавтором герба Сергеем Набивачевым

Гербы городов России
Гербы Амурской области
Гербы с муниципальными коронами
Гербы с изображением стрелы